Omvang peut désigner :
les Omvang, une population du Cameroun
 l'omvang, un dialecte de l'ewondo.